Тімон Афінський () — трагедія Вільяма Шекспіра.
 Тімон (Timon) — рід ящірок з родини Справжні ящірки.
 Самуель Тімон (; 1675, Тренчанська Турна (нині Тренчинський край, Словаччина) - 1736, Кошиці) - єзуїт, історик словацького походження, засновник сучасної угорської та словацької історіографії, педагог, географ.